

Colombia
Samaná – comune del dipartimento di Caldas

R.Dominicana
Samaná – Città capoluogo dell'omonima provincia
Provincia di Samaná – provincia e penisola dominicana

Guinea
 Samana – sottoprefettura della Guinea, nella regione di Nzérékoré (prefettura di Beyla)

India
Samana – città del distretto di Patiala, nello stato del Punjab

Pakistan
Samana –  catena montuosa della provincia della Frontiera del Nord Ovest